Brodde ist der Name von

 Otto Brodde (1910–1982), deutscher Kirchenmusiker und Professor für Liturgik, Kirchenmusikgeschichte und Hymnologie
 Otto-Erich Brodde (1942–2007), deutscher Pharmakologe
 Werner Brodde (1898–1955), deutscher Politiker (KPD)

Siehe auch:
 Brotte